Методология — учение о методах, методиках, способах и средствах познания.
 Методология
 Методология истории
 Методология науки
 Методология ARIS
 Методология программирования
 Методология экономической науки
 Методология экономической науки (книга)